Albert River ist der Name folgender Flüsse in Australien:

 Albert River (Queensland), Fluss in Queensland
 Albert River (Logan River), Nebenfluss des Logan River, Queensland
 Albert River (Gordon River), ein Nebenfluss des Gordon River, Tasmanien
 Albert River (Victoria)